Mezei Ferenc
Mezei Ferenc úszó (MTK)
Mezei Ferenc (1942) fizikus, az MTA tagja

Mezey Ferenc
Mezey Ferenc (1838–1899) római katolikus plébános, prépost
Mezey Ferenc (1860–1927) jogász, újságíró
Mezey Ferenc (1889–?) sportszakíró
Mezey Ferenc (1903–1972) kertészmérnök